Jiří Holeček, češki hokejist, * 18. marec 1944, Praga, Češka.

Holeček je večino svoje kariere branil za češke klube HK Slavija Praga, HK Košice in HK Sparta Praga, upokojil pa se je v sezoni 1981 pri nemškem drugoligašu EHC Essen-West. V domači ligi je odigral 488 tekem in osvojil šest naslovov prvaka. Za češkoslovaško reprezentanco je igral na osmih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate, štirih srebrnih in dveh bronastih medalj, ter dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Leta 1974 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta.

Pregled kariere 

|-
| Tatru Smichov
| Češkoslovaška liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bohemians Praga
| Češkoslovaška liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija Praga
| Češkoslovaška liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija Praga
| Češkoslovaška liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija Praga
| Češkoslovaška liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija Praga
| Češkoslovaška liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija Praga
| Češkoslovaška liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Dinamo Praga
| Češkoslovaška liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 2
|
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 69/70
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 6
|
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 71/72
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 6
|
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 72
|
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 8
|
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 6
|
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 8
|
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 4
|
|
|
|
| 0
| 4.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 44
|
|
|
|
|
| 2.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC 70 München
| Nemška 2. liga
| 78/79
|
| 40
|
|
|
|
|
| 2.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC 70 München
| Nemška 2. liga
| 79/80
|
| 42
|
|
|
|
|
| 2.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Essen
| Nemška 2. liga
| 80/81
|
| 44
|
|
|
|
|
| 2.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski vratarji
Češki hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti Tatru Smichov
Hokejisti Bohemians Praga
Hokejisti HK Slavija Praga
Hokejisti HK Dinamo Praga
Hokejisti HK Košice
Hokejisti HK Sparta Praga
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih